Somphospondyli — клада динозавров-зауропод, входящая в группу Titanosauriformes. Название предложили в 1998 году Пол Серено и , определив Somphospondyli как Titanosauriformes, ближе родственных сальтазавру, чем брахиозавру.

В 2005 году Серено дал более точное определение: группа, состоящая из Saltasaurus loricatus и всех видов, ближе родственных Saltasaurus, чем Brachiosaurus brancai.

Название означает «губчатый позвонок», что связано с синапоморфией группы — губчатой текстурой докрестцовых позвонков. Somphospondyli по определению являются сестринской группой Brachiosauridae. Базальным членом группы, вероятно, является Erketu, найденный в 2006 году.

Таксон по некоторым определениям является синонимом клады Titanosauria.

Примечания 

 
Динозавры юрского периода
Динозавры мелового периода